Gehör, über mittelhochdeutsch gehoerde („Gehör, Hören, Gehörsinn“) sprachlich abgeleitet von hören, bezeichnet:
 eine Sinneswahrnehmung von Lebewesen, mit der Schall wahrgenommen werden kann, siehe Auditive Wahrnehmung
 die Gesamtheit zur auditiven Wahrnehmung benötigten Elemente (beim Menschen: das Sinnesorgan des Ohrs in Kombination mit der Hörverarbeitung)
 allgemein Beachtung, Zuhören, Gehör verschaffen
 in der Rechtssprache das Recht, angehört zu werden, siehe Rechtliches Gehör
 in der Musik eine besondere musikalische Begabung, siehe absolutes Gehör (Tonhöhengedächtnis)